Buffalo Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Hill (Alabama)
 Buffalo Hill (Arizona)
 Buffalo Hill (Butler County, Kentucky)
 Buffalo Hill (Caldwell County, Kentucky)
 Buffalo Hill (Maine)
 Buffalo Hill (Massachusetts)
 Buffalo Hill (Mississippi)
 Buffalo Hill (Montana)
 Buffalo Hill (North Dakota)
 Buffalo Hill (Oklahoma)
 Buffalo Hill (South Dakota)
 Buffalo Hill (Tennessee)